Чемпионат Европейского сообщества 2019 — 4-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в бельгийском городе Антверпен на закрытых хардовых кортах и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250. Игры основной сетки соревнований состоялись с 14 по 20 октября 2019 года.

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 1 Рейтинг учтён на 7 октября 2019.

Особая категория игроков

1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 
  Киммер Коппеянс
  Янник Синнер
  Стэн Вавринка

2. Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг 
  Стив Дарси
  Йозеф Ковалик
  Энди Маррей

3. Теннисисты, победители квалификации к турниру 
  Янник Маден
  Грегуар Баррер
  Камил Майхшак
  Мариус Копил

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
Официальный сайт

Чемпионат Европейского сообщества по теннису
Бельгия
Теннис
Октябрь 2019 года